Села:
 Об'єднане — Сумська область, Ямпільський район
 Об'єднане — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район